Плешкан Іван Дмитрович (1866-1907) — український священик, поет, фольклорист, перекладач, священик.
 Плешкан Ольга Іванівна (1898-1985) — українська художниця.
Українські прізвища